Стефан Зорьян (наст. фам. Степан Егияевич Аракелян, ) — армянский писатель, академик АН Армении (1965).

Биография 

Родился в крестьянской семье в селе Караклис (ныне г. Ванадзор). Начал учился в русскоязычной школе, в 1906 году переехал в поисках заработка в Тифлис. Там работал сначала корректором в типографии, затем переводчиком в редакции армянской газеты «Սուրհանդակ», в 1912—1919 годах — как переводчик и стилист в газете «Մշակի». В 1919 году ненадолго вернулся домой, затем переехал в Ереван. С 1922 по 1925 год работал в Наркомпросе СССР, в 1929 году был избран членом ЦК, оставаясь в его составе до 1937 года. С 1950 по 1954 год был секретарём Союза писателей Армянской ССР. В 1953 и 1957 году избирался в состав Верховного совета СССР.

Память 
В 1972 году в родной деревне Зорьяна был открыт дом-музей писателя. Именем Зорьяна названа улица в Ереване.

Творчество 
Писать начал с 17-летнего возраста, ещё в период Российской империи; его первые рассказы были посвящены тяжёлой жизни армянского крестьянства.

Печататься начал в 1909 году. Манера письма Зорьяна лирически мягкая, искренняя, лаконичная.

Первый сборник рассказов Зорьяна «Хмурые люди» (1918) проникнут любовью к обездоленным людям. Автор повестей «Председатель ревкома» (экранизирован в 1977 г.), «Девушка из библиотеки», романов «Белый город», «Семья Амирянов», автобиографического романа «История одной жизни», исторические романы «Царь Пап»,  «Армянская крепость».

После Октябрьской революции поддержал установление советской власти и начал писать рассказы о новой жизни в армянском обществе. Впоследствии написал несколько исторических романов (в том числе о раннем периоде армянской государственности), о Великой Отечественной войне, воспоминания, ряд произведений для детей и юношества, несколько сценариев к фильмам по собственным произведениям (например, к фильму «Яблоневый сад» 1985 года по его же рассказу 1917 года). Переводил на армянский язык произведения Льва Толстого, Тургенева, Генрика Сенкевича, Марка Твена, Стефана Цвейга.

Наиболее известные произведения: сборник рассказов «Грустные люди» (1918), переведённые на русский язык повести «Председатель ревкома» (1923), «Девушка из библиотеки» (1925), автобиографический роман «Повесть жизни» (1935—1939), исторические романы «Царь Пап» (1944) и «Армянская крепость» (1959), мемуары «Книга памяти» (1958).

Награды 
 Орден Ленина (27.06.1956).
 Орден Трудового Красного Знамени (07.01.1936).
 Орден «Знак Почёта» (31.01.1939).
 Медаль «За трудовую доблесть» (26.09.1960).
 Другие медали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Статья в Литературной энциклопедии
 Статья в Армянской энциклопедии
 Биография
 Биография писателя на сайте armen-tales.ru

Писатели Армении
Писатели СССР
Армянские писатели
Академики АН Армянской ССР
Похороненные в пантеоне Комитаса
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва